878 км, 878-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 878 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога	(Харьковская	область). Код 443211
 878 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога	(Ульяновская	область). Код 643938